Mahendragarh (district), een district in de Indiase staat Haryana
Mahendragarh (stad), een kleine stad in de Indiase staat Haryana